Peter Murphy (1922–1975) – calciatore inglese
 Peter Murphy (1957) – cantante britannico
 Peter Murphy – scrittore irlandese